Дивізія А 2001—2002 — 84-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Рапід (Бухарест) взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Румунії 2001—2002.
2. З клубу Рапід (Бухарест) було знято 1 очко за неявку на матч.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/12 червня 2002

|}

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

2001—2002
Румунія
Румунія
2001 у румунському спорті
2002 у румунському спорті